Buprestis coriacea är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Buprestis coriacea ingår i släktet Buprestis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
coriacea